Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 21 de març del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 28. 808

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 37. 016 (a la volta 36)

Referències 
 

Brasil
1982